Síla lásky může být:

Síla lásky (film, 1984) – americký film z roku 1984
Síla lásky (film, 1995) – americký film z roku 1995
Síla lásky (seriál) – německý televizní seriál (telenovela) z roku 2005
Síla lásky (film, 2009) – britský film z roku 2009
Síla lásky (McLeodovy dcery) – 11. díl 4. řady australského televizního seriálu McLeodovy dcery